

Toponyme

Argentine 
 , localité et gare ferroviaire du Département de Unión.

Espagne 
 Canals, commune de la Communauté valencienne.

France 
 Canals, commune de Tarn-et-Garonne.

Patronymes 

 Antoni Canals (1352-1419), écrivain valencien.
 Joan Canals (1928-), joueur espagnol de basket-ball.
 Josep Rovira i Canals (1902-1968), homme politique et militaire républicain espagnol, résistant de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi